Вінстон:

Прізвище 
 Патрік Вінстон — американський фахівець в області інформатики
 Гаррі Вінстон — американський ювелір

Ім'я 
 Вінстон Черчилль — прем'єр-міністр Великої Британії у роки Другої світової війни
 Вінстон Черчилль (1940-2010) — британський державний діяч та журналіст
 Вінстон Грум — американський письменник
 Вінстон Хюбер Макінтош (Пітер Тош) — музикант,виконавець Реґі
 Вінстон Рід — новозеландський футболіст
 Вінстон Сміт — головний герой роману Джорджа Оруелла «1984»

Вінстон (округ, Алабама)
 Вінстон (округ, Міссісіпі)
 Вінстон — місто, штат Орегон
 Вінстон — селище, штат Міссурі
 Вінстон — переписна місцевість, штат Монтана
 Вінстон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

 Вінстон (Флорида)
 Вінстон (Джоржія)